Fairlee – wieś w Anglii, na wyspie Wight
 Fairlee – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Kent
 Fairlee – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Orange
 Fairlee – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Orange